Revolverheld — немецкий рок коллектив из Гамбурга. Первоначально группа была создана в 2003 году под именем Manga, но спустя год переименовалась в Revolverheld. Название переводится как «Ганфайтер».

В 2005 году группа подписывает контракт с лейблом Sony BMG и выходит дебютный альбом с одноимённым названием Revolverheld. Первый сингл Generation Rock приносит группе известность. Песня попала в музыкальную видеоигру «Guitar Hero III: Легенды рока» в качестве бонус-трека. В 2006 году коллектив занял второе призовое место в немецком конкурсе Bundesvision Song Contest. В 2007 году в свет выходит второй альбом группы Chaostheorie.

К Евро-2008 Revolverheld написали специально для немецкой футбольной сборной песню Helden 2008 ("Герои 2008").

В марте 2010 года выходит третий альбом группы In Farbe, для записи которого музыканты специально арендуют студию в Дании.

В сентябре 2013 года вокалист коллектива Йоханнес Штрате принял участие в записи альбома группы Scorpions MTV Unplugged, исполнив дуэтом с Клаусом Майне песню Rock you like a hurricane.

Состав 
 Йоханнес Штрате (вокал) родился 17 марта 1980 в пригороде Бремена. В 2002 году принимал участие в проекте «Popkurs» при Гамбургской высшей школе музыки, где он познакомился с Якобом Зинном. Кроме деятельности в группе Йоханнес является организатором проекта Feels Like Home Hamburg.
 Кристоффер Хюнеке (гитара/вокал) — 12 мая 1978
 Нильс Грёч (гитара/вокал) — 22 апреля 1980
 Якоб Зинн (барабаны) — 20 декабря 1980
 Флориан Шпеер (бас-гитара) — 10 июня 1977

Альбомы

Синглы

Награды 
 2006 — 1Live Krone — лучший дебют
 2007 — Lea award — лучший клубный тур

Примечания

Ссылки 
 Сайт группы
 http://musicbrainz.org/artist/35098f2d-e803-4bc6-bd0e-09c57468977b.html 
 Официальные страницы в интернет-сообществах:
 https://www.youtube.com/user/Revolverheld
 http://www.myvideo.de/channel/RevolverheldTV
 http://www.myspace.com/revolverheld
 Официальные страницы Йоханнеса Штрате:
 http://www.feelslikehome.org FEELS LIKE HOME
 http://www.johannesstrate.de
 http://www.facebook.com/johannesstrateofficial

Рок-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году